Leopoldo di Borbone-Due Sicilie (1813-1860), Conte di Siracusa
 Leopoldo di Borbone-Napoli (1790-1851) Principe di Salerno